Тау има више значења:

 Тау
 Тау (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Тау (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији